

Musica 
 The Leftovers – gruppo musicale australiano
 The Leftovers – gruppo musicale statunitense
 The Leftovers – album dei BoDeans del 2003
 The Leftovers – EP degli Ugly Duckling del 2003

Altro 
 Svaniti nel nulla (The Leftovers) – romanzo del 2011 di Tom Perrotta
 The Leftovers - Svaniti nel nulla – serie televisiva statunitense del 2014, tratta dal romanzo di Tom Perrotta